Název Karapolis může znamenat:
 říčka:
 Karapolis (řeka) – říčka v Litvě, v Žemaitsku, levý přítok říčky Malūndaubė, do které se vlévá 4,7 km od jejího ústí do řeky Šunija
 sídlo
 Karapolis (okres Tauragė) – vesnice v severní části okresu Tauragė, kterou protéká říčka Karapolis/Malūndaubė
 Karapolis (okres Trakai) – vesnice na západním okraji okresu Trakai, při mezinárodní silnici E28/A16
 podnik/družstvo
 zemědělské sdružení "Karapolis" v likvidaci, okres Trakai
 příjmení
 Karapolis – příjmení